Joaquín Campos puede hacer referencia a:

 Joaquín Campos (1718-1811), pintor español;
 Joaquín Campos (1974-), escritor español;